Marco Meloni – pittore italiano del XV secolo
 Marco Meloni – calciatore italiano
 Marco Meloni – pescatore sportivo italiano
 Marco Meloni – chitarrista italiano
 Marco Meloni – politico italiano
 Marco Meloni – fumettista italiano